Titas ist der Familienname folgender Personen:
 Christos Titas (* 1968), griechischer Skilangläufer 

Titãs steht für:
 Titãs, brasilianische Band